Märzendorfer ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Märzendorfer (* 1969), österreichische Bildhauerin
 Ernst Märzendorfer (1921–2009), österreichischer Dirigent, Komponist und Musikforscher